Томаш Кундратек (род. 26 декабря 1989 года) — чешский хоккеист, защитник.

Игровая карьера 
Томаш Кундратек начинал свою профессиональную карьеру в «Оцеларжи», он был выбран под общим 90-м номер и был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» во время драфта НХЛ 2008, и Кундратек стал одним из лучших чешских игроков в НХЛ. Кундратек подписал свой первый профессиональный контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» 25 августа 2008 года. В следующем сезоне, с целью адаптации к североамериканскому стилю игры, Кундратек перешёл в «Медисин-Хат Тайгерс» — главную юниорскую канадскую команду в Западной хоккейной лиге.

В общей сложности, за «Рейнджерс» Кундратек провёл 70 игр, в течение сезона 2010-11, забил два гола и отдал десять результативных передач. Принимал участие во всех играх против «Портленд Пайретс» в первом раунде плей-офф Кубка Колдера, отдав две голевые передачи и заработав две минуты штрафа. Был обменен «Рейнджерс» в «Вашингтон Кэпиталз» на Франсуа Бушара 8 ноября 2011 года.

В течение сезона 2011-12, Кундратек был вызван из «Херши Беарс» (клуб АХЛ), в «Вашингтон» 10 января 2012 года, и дебютировал в НХЛ следующей ночью против «Питтсбург Пингвинз» (победа 1-0). Он сыграл всего 5 игр, после чего вернулся в состав «Херши» 20 января 2012 года.

19 июня 2015 года Кундратек покинул «Кэпиталс» и подписал однолетний контракт с латвийским хоккейным клубом «Динамо Рига», который выступает в КХЛ. Следующие два сезона провёл в братиславском «Словане» и нижегородском «Торпедо». Сезон 2018/19 начал в составе «Куньлунь Ред Стар» в Континентальной хоккейной лиге, в начале декабря вернулся в Чехию, подписав контракт с клубом чешской Экстралиги «Оцеларжи Тршинец». Проведя за «Тршинец» всего 9 матчей (6 в Экстралиге и 3 в Кубке Шпенглера), Кундратек покинул клуб и перешёл в «Давос», выступающий в швейцарской национальной лиге. В июле 2019 года вернулся в клуб «Оцеларжи», с которым в 2021 году выиграл золото чешского чемпионата.

Достижения 

 Чемпион Чехии 2021
 Бронзовый призёр Мирового кубка вызова 2006

Клубная статистика

Регулярный сезон и плей-офф

Международная

Семья 
Томаш Кундратек женат. Его жена Аллана из канадского города Медисин-Хат, за команду которого Кундратек играл с 2008 по 2010 год. Их свадьба состоялась в июле 2014 года. У них два сына: Хадсон и Джаггер, родившийся 26 марта 2017 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации
 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Профиль на официальном сайте КХЛ
 Статистика на eliteprospects.com
 Статистика на hockeydb.com
 Статистика на hockey-reference.com
 Видео первой шайбы Кундратека в НХЛ

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки «Хартфорд Вулф Пэк»
Игроки «Херши Беарс»
Игроки «Медисин-Хат Тайгерс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Слован» Братислава
Игроки ХК «Торпедо» Нижний Новгород
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Комета»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Давос»
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года